Сан Хосе де лос Позос има више значења:

 Сан Хосе де лос Позос (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лос Позос (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де лос Позос (Басерак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику